Сезон 1921/22 — 12-й сезон в истории «Винер Аматёр», а также 11-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый класс.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1921/22 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1921/22 на сайте AustriaSoccer.at

1921/1922
Винер Аматёр